Luisa del Reino Unido (Londres; 18 de marzo de 1848-3 de diciembre de 1939), conocida por su apodo "Little Miss Why", fue duquesa de Argyll entre 1900 y 1939, por su matrimonio con el duque John Campbell, IX duque de Argyll. Antes de ser duquesa consorte, Luisa fue marquesa de Lorne, entre 1871 y 1900. Como sexta de los hijos de la reina Victoria y del príncipe consorte Alberto fue miembro de la familia real británica y ostentó el título de princesa del Reino Unido.

Biografía 
Fue bautizada en la Capilla Privada del palacio de Buckingham, el 13 de mayo de 1848, por John Bird Summer, arzobispo de Canterbury, siendo sus padrinos el príncipe Gustavo de Mecklemburgo-Schwerin (cuya madre, Luisa de Sajonia-Gotha-Altemburgo, era prima del rey Jorge III); María de Hesse-Kassel, duquesa de Sajonia-Meiningen; y Augusta Carolina de Cambridge, princesa heredera de Mecklemburgo-Strelitz (prima de la reina Victoria).

Luisa fue educada por una gobernanta en el castillo de Windsor, y a los 20 años de edad, en 1868, asistió a la Escuela Nacional de Entrenamiento en el Arte (más tarde Real Colegio de Arte), en Kensington.

Su madre, la reina, deseaba para ella un esposo adecuado. La princesa de Gales sugirió a su hermano, el príncipe heredero de Dinamarca, Federico (futuro rey Federico VIII) como un posible candidato, pero la reina se opuso firmemente, pues temía que otra unión danesa pudiera enojar a Prusia. La hermana mayor de Luisa, la princesa heredera de Prusia, propuso a su propio candidato, el alto y rico príncipe Alberto de Prusia, primo de su esposo. Sin embargo, él estaba dudoso en vivir en Inglaterra. La reina Victoria entonces propuso la idea de que Luisa se casase con algún miembro de la nobleza británica. El príncipe de Gales (futuro rey Eduardo VII), estuvo en desacuerdo con esta idea.

Eventualmente apareció un candidato adecuado, John George Campbell, marqués de Lorne, heredero del duque de Argyll. Los padres del marqués eran conocidos de la reina, y ellos aceptaron gustosos el enlace. Además, para ese momento, el marqués era también miembro del Parlamento. Luisa y el marqués de Lorne se casaron en la Capilla Privada del castillo de Windsor, el 21 de marzo de 1871.

No tuvieron hijos. De acuerdo a un historiador, Luisa quedó estéril a consecuencia de haber sufrido paperas juveniles agravadas por una meningitis. Otros varios biógrafos, sin embargo, han hecho hincapié en la sexualidad de su marido. Es cierto que él prefería la compañía de otros hombres a la de su esposa y que también, durante su matrimonio, se separaron por largos periodos por ostensibles razones de mal temperamento por parte de Luisa. 

En 1878, el marqués fue designado gobernador general de Canadá. El 14 de noviembre de 1878, Lord Lorne y la princesa Luisa partieron del puerto de Liverpool en un largo viaje hacia Canadá. Luisa fue popular en Canadá, y en su extensivo tour por este país, pudo visitar a su vecino, los Estados Unidos.

La princesa Luisa fue una excepcional escritora, escultora y artista, pudiendo pintar tanto en óleo como en colores al agua. La puerta que pintó con delicadas flores de manzana aún puede verse en el corredor Monck de Rideau Hall. Ella le dio el nombre de Regina (latín de reina) a la capital de los Territorios del Noroeste (desde 1905 provincia de Saskatchewan), y el de Alberta a uno de los distritos del los Territorios del Noroeste (luego la provincia de Alberta); el Lago Luisa en ese mismo distrito fue llamado así en su honor. Además, fue una mujer compasiva, llegando al extremo de que, durante la epidemia de fiebre escarlatina, no dudó en cuidar personalmente a los enfermos.

El 14 de febrero de 1880 quedó gravemente herida cuando su carruaje se volcó en las calles de Ottawa, en Ontario, pero logró recuperarse totalmente. Luisa y su esposo regresaron definitivamente a Inglaterra en 1883, aunque ella ya había regresado previamente por dos años para recuperase de sus heridas.

El 4 de abril de 1900, el VIII duque de Argyll murió, y el marqués de Lorne pasó a ser el IX duque de Argyll, y Luisa, la duquesa de Argyll.

El duque murió de neumonía en 1914. La princesa Luisa, viuda, pasó la mayor parte de la Primera Guerra Mundial visitando las tropas canadienses que marchaban a combatir en Francia. Ella sobrevivió hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, falleciendo en el palacio de Kensington, el 3 de diciembre de 1939, a los 91 años de edad. Según sus deseos, su cuerpo fue cremado en el Crematorio de Golders Green, en el norte de Londres, y sus cenizas depositadas en el Real Cementerio de Frogmore.

Títulos, órdenes y armas

Títulos 
 18 de marzo de 1848-21 de marzo de 1871: Su Alteza Real la princesa Luisa.
 21 de marzo de 1871- 24 de abril de 1900: Su Alteza Real la princesa Luisa, marquesa de Lorne.
 24 de abril de 1900-3 de diciembre de 1939: Su Alteza Real la princesa Luisa, duquesa de Argyll.

Órdenes 

 Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ()
31 de diciembre de 1877: Dama de la Orden de la Corona de la India. (Imperio británico)

Armas 
A Luisa y tres de sus hermanas mayores se les concedió el uso de las armas reales en 1858, brisadas con un escusón del escudo de Sajonia y diferenciadas por un lambel a tres pendientes en argén. En las armas de Luisa los pendientes externos cargan cantones en gules y el central una rosa de gules. El escusón se retiró por orden real de Jorge V en 1917.

Ancestros

En la ficción 

Luisa es interpretada por la actriz Nell Hudson en la serie de ficción Los irregulares.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 en geocities.com H.R.H. Princess Louise Caroline Alberta Duchess of Argyll

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Reino Unido
Miembros de la Real Cruz Roja
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden de la Corona de la India
Duquesas de Argyll
Fallecidos en Londres
Miembros de la Orden de familia de Eduardo VII